Jméno a příjmení Václav Kolařík má více nositelů:

 Václav Kolařík (1902–???) – politik
 Václav Kolařík (fotbalista) (* 1972) – československý fotbalista
 Václav Kolařík (archeolog) (* 1978) – český archeolog